Goucher bezeichnet
das Goucher College, Universität in Maryland, USA

Goucher ist der Familienname folgender Personen
Adam Goucher (* 1975), US-amerikanischer Leichtathlet
Kara Goucher (* 1978; geb. Kara Wheeler), US-amerikanische Mittel- und Langstreckenläuferin